Würzing ist der Ortsname von

 Würzing (Grattersdorf), Ortsteil der Gemeinde Grattersdorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Würzing (Hengersberg), Ortsteil des Marktes Hengersberg, Landkreis Deggendorf, Bayern